Okręty US Navy o nazwie USS  "Partridge":
 Pierwszy "Partridge" (AM-16) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1919 - 1944.
 Drugi "Partridge" (AMS-31) był trałowcem typu YMS-1, który był w służbie w latach 1945 - 1951.
 Trzeci "Partridge" (AMCU-36) był trałowcem, który był w służbie w latach 1944-1956
 Czwarty "Partridge" (AM-407) miał być trałowcem typu Admirable, którego budowę zamówiono w stoczni Defoe SB Co., Bay City (Michigan), ale jego budowę przerwano 11 sierpnia 1945.
Partridge